Студентське братство «Каменяр» утворене у Дрогобичі на початку 1989 року. Основу становили студенти Дрогобицького педагогічного інституту, а також студенти Дрогобицького музичного училища, Дрогобицького нафтового технікуму та Дрогобицького механічного технікуму. Навесні 1989 року група студентів Дрогобицького педагогічного інституту видала одну з перших в Україні самвидавних газет «Вільна Україна».

Студентське Братство Дрогобича «Каменяр» є співорганізатором студентського голодування в Києві у жовтні 1990 року («Революції на граніті»).

Голови Студентського братства «Каменяр» у 1989—2000 роках 
Першим головою Студентського Братства «Каменяр», у 1989—1991 роках був Микола Походжай, студент фізико-математичного факультету. Далі головами братства «Каменяр» були:
 1991—1993 — Ігор Савчак, студент факультету іноземних мов,
 1993—1997 — Богдан Николаїшин, студент історичного факультету.
 1997—2000 — Михайло Хейна, студент факультету іноземних мов.

1989—1990 роки 

Весною 1989 року була організована координаційна зустріч у Дрогобичі, на яку зі Львова приїхали члени Товариства Лева та Студентського Братства Львова Олександр Кривенко, Олег Кузан, Юрій Лобан, Володимир Панкеєв та Олесь Пограничний.

27 лютого 1990 року у Києві було арештовано 10 студентів зі Львова та Дрогобича, які приїхали до столиці домагатися звільнення заарештованого 21 лютого 1990 року Володимира Чемериса — активіста Української студентської спілки та секретаря київської організації НРУ. Цих студентів міліція також брутально арештувала і засудила на кільканадцятиденні терміни. Серед арештованих було і двоє дрогобичан — Микола Походжай та Остап Садовий.

На підтримку арештованих побратимів дрогобицькі студенти організували живий ланцюг, який з'єднав усі навчальні заклади Дрогобича з вимогою звільнити затриманих студентів. Врешті, 7 березня 1990 року хлопців звільнили з-під арешту і вони повернулись до дому.

24-25 березня 1990 року студентське братство «Каменяр» організувало два автобуси дрогобицьких студентів для поїздки в Хуст (Закарпаття) на відзначення 51 річниці проголошення Карпатської України. У ці дні там проводилась IV сесія Великої Ради Народного Руху України, де, окрім інших, ставилось питання про перетворення НРУ в політичну партію.

21-23 вересня 1990 року студентське братство «Каменяр» організувало поїздку у Хмельницьку область, с. Пилява, на святкування днів козацької слави «Пилява-90» — відзначення річниці переможної битви війська Богдана Хмельницького під Пилявою.

Участь в «Революції на граніті» 1990 року 

Студентське Братство Дрогобича «Каменяр» фактично є співорганізатором студентського голодування в Києві у жовтні 1990 року («Революції на граніті»), оскільки велика група студентів — близько 20 осіб — приїхала у Київ ще 1 жовтня, напередодні початку голодування

Було близько сотні студентів-дрогобичан, які брали участь в акції голодування в Києві на площі Жовтневої Революції. Частина з них голодували від першого до останнього дня, частина приїжджала на певні етапи.

На сьогодні вдалось пригадати та ідентифікувати лише частину із них:
 Андрій Бурбіль (фізико-математичний факультет),
 Оксана Гнатів (Гординяк) (фізико-математичний факультет),
 Ігор Губич (факультет іноземних мов),
 Василь Еліяшевський (філологічний факультет),
 Роман Кліщ (лаборант філологічного факультету Дрогобицького педінституту),
 Юрій Леськів (музично-педагогічний факультет),
 Микола Походжай (фізико-математичний факультет),
 Ігор Савчак (факультет іноземних мов),
 Остап Садовий (фізико-математичний факультет),
 Оксана Самборська (філологічний факультет),
 Роман Сенчишин (фізико-математичний факультет),
 Неля Товарницька (Турянин), (музично-педагогічний факультет)
 Ростислав Товарницький (фізико-математичний факультет),
 Тарас Ференц (Дрогобицьке музучилище),
 Василь Філь (філологічний факультет),
 Ярослав Шурпета (фізико-математичний факультет)

Організація студентських фестивалів 1991 року 

Студентське братство «Каменяр» організувало ряд цікавих акцій на початку 1990-х років.

14 лютого 1991 студентське братство Дрогобича організовувало студентський фестиваль альтернативного мистецтва — «З'їзд Глузду».

24 травня 1991 організували студентський фестиваль «Рік-end»

Згодом члени студентського братства брали активну участь у всіх визначних подіях в житті Дрогобича, регіону та України: Помаранчева революція, Революція гідності, Російсько-Українська війна, волонтерський рух.

Примітки 

Дрогобич
Студентські організації України